Als Schrannenhalle werden in Süddeutschland Getreidemärkte bezeichnet, sie sind oder waren unter anderem in folgenden Städten zu finden:
 Schrannenhalle (Augsburg)
 Schrannenhalle (Erding)
 Schrannenhalle (München)
Schrannenhalle (Würzburg)

Siehe auch:
Schranne